Reeth (Gelderland), buurtschap in Gelderland.
 Reeth (North Yorkshire), plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire.